Carl Joachim Friedrich (1901 - 1984) un politologue.
 Carl Friedrich von Weizsäcker (1912 - 2007) un physicien et philosophe allemand.